Stop for a Minute – singolo di Sandra del 1987
 Stop for a Minute – singolo dei Keane del 2010